Bayan Hua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayan Hua (socken i Kina, lat 44,13, long 119,89), Inre Mongoliet, 
 Bayan Hua (socken i Kina, lat 44,96, long 118,59), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar